Сюрку́ф () — французская фамилия и корабли, названные в честь одного из обладателей фамилии.

Носители фамилии 
 Робер Сюркуф де Мезоннёв (1671—1729) — французский капер, прадед Робера и Николя Сюркуфов.
 Сюркуф, Николя (1766—1799) — французский корсар, старший брат Робера.
 Сюркуф, Робер (1773—1827) — французский корсар, барон, кавалер Ордена Почётного легиона.
 Сюркуф, Эдуард (1862—1938) — французский воздухоплаватель, инженер и промышленник.
 Сюркуф, Мари (1863—1928) — французская воздухоплавательница и феминистка, жена Эдуарда.

Корабли ВМС Франции 
Пять кораблей французского флота в разные годы носили имя Сюркуф в честь Робера Сюркуфа:

 531-тонный парусно-паровой посыльный бот (1858—1885)
 Сюркуф (крейсер) — 1850-тонный паровой крейсер (1889—1921)
 Сюркуф (подводная лодка) — знаменитая 3300-тонная эскадренная подводная лодка времён Второй мировой войны (1929—1942)
 Surcouf D621 — эсминец класса Т-47 (1964—1972)
 Surcouf (F711) — фрегат класса Лафайет (F 771, 1993)

См. также 
 «Сюркуф» (1925) — фильм (Франция)
 «Сюркуф, тигр семи морей» (1966) — фильм (Испания, Италия, Франция)
 «Возвращение Сюркуфа» (1966) — фильм (Испания, Италия, Франция)